Löwenfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Joseph Schleiß von Löwenfeld (1731–1800), kurpfälzischer Hof- und Medizinalrat, Gold- und Rosenkreuzer, siehe Bernhard Joseph Schleiß
 Hans Löwenfeld (1874/1875–1921), deutscher Regisseur und Theaterdirektor
 Heinrich Löwenfeld (1900–1985), deutsch-amerikanischer Psychoanalytiker
 Irene Löwenfeld (1922–2009),  deutsch-amerikanische Wissenschaftlerin 
 Johann Löwenfeld-Russ (1873–1945), österreichischer Politiker
 Leopold Löwenfeld (1847–1923), deutscher Psychiater, Pionier der Sexualpathologie
 Max Löwenfeld (1848–1906), deutscher Schauspieler und Intendant, Gründer des Neuen Theaters in Berlin
 Max Joseph Schleiß von Löwenfeld (1809–1897), deutscher Arzt der Chirurgie und Augenheilkunde
 Raphael Löwenfeld (1854–1910), deutscher Slawist, Publizist und Theaterdirektor
 Samuel Löwenfeld (1854–1891), deutscher Historiker

Siehe auch:

 Loewenfeld
 Lowenfeld